Le nom William Evans est porté par :
William Evans (1790-1872), un joueur d'échecs gallois et l'inventeur du Gambit Evans ;
William Evans (1798–1877), un aquarelliste anglais ;
William Evans (1804-1860), un acteur, dramaturge, directeur de théâtre et journaliste britannique et américain ;
William Evans (1809-1858), un peintre paysagiste anglais ;
William Evans (1855-1926), un malacologiste britannique ;
William Evans (1876-1956), un entomologiste britannique ;
William Evans (1883-1946), un joueur de rugby à XV international gallois.

Voir aussi